Koray kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Corail, arrondissement, Grand'Anse, 
 Corail (kommun), Grand'Anse, 
 Corail (ort), Grand'Anse,